Porwinkowate (Talinaceae) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Należą do niej rośliny z dwóch rodzajów – porwinek (Talinum) oraz Amphipetalum, obejmujące 27 gatunków. Występują na kontynentach amerykańskich oraz w Afryce (wraz z Madagaskarem). Wiele gatunków z rodzaju porwinek uprawianych jest jako rośliny ozdobne. Talinum triangulare jest rozpowszechnionym w tropikach warzywem. Lokalnie spożywany jest także w Afryce wschodniej Talinum caffarum. Gatunek ten poza tym służy jako pasza, roślina lecznicza, jego kłącze barwi na czerwono i służy nawet do wyrobu fajek.

Morfologia 
Nagie, mięsiste rośliny zielne i wspinające się półkrzewy. Organy podziemne są często bulwiasto zgrubiałe. Kwiaty pięciokrotne. Pręcików jest ok. 15, zalążnia górna zbudowana jest z 3 owocolistków. Owoc jest jagoda.

Systematyka 
Oba rodzaje z tej rodziny włączane były dawniej zwykle do portulakowatych (Portulacaceae).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2017)

 Podział rodziny na rodzaje
 Talinum Adans. – porwinek 
 Amphipetalum Bacigalupo

Przypisy 

Goździkowce